Coleman River ist der Name folgender Flüsse:

 Coleman River (Georgia), Nebenfluss des Tallulah River, Vereinigte Staaten
 Coleman River (Carpentariagolf), Fluss zum Golf von Carpentaria in Queensland, Australien